Mélissa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mélissa (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Mélissa (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar